Dreikönigenhaus (ou Dreikönigshaus) est le nom de plusieurs bâtiments en Allemagne :  

 Dreikönigenhaus (Trèves)
 Dreikönigenhaus (Coblence)
 Dreikönigenhaus (Krefeld)
 Dreikönigshaus (Fribourg-en-Brisgau)